Rio Piranji kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Piranji (periodiskt vattendrag), Piauí, 
 Rio Piranji (vattendrag), Ceará, 
 Rio Pirangi (vattendrag i Brasilien), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar